Cibogo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cibogo (administrativ by i Indonesien, lat -6,55, long 107,82), Jawa Barat, 
 Kecamatan Cibogo, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Cibogo (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 108,09), Jawa Barat, 
 Desa Cibogo (administrativ by i Indonesien, lat -6,81, long 107,62), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar